Кавача — тип захисного гімну в ритуальної літературі індуїзму.
 Кавача (річка) — річка на північному сході півострова Камчатка.

Багатозначні терміни